

Plaatsen 
Amerika
 Hollywood, district en filmstad in Los Angeles, Californië
 Hollywood (Alabama), plaats in Alabama 
 Hollywood (Florida), plaats in Florida 
 Hollywood (South Carolina), plaats in South Carolina 

Ierland
 Hollywood (Ierland), plaats in Ierland.

Andere betekenissen 
 Amerikaanse cinema
 Hollywood (Collective Soul), een nummer van de Amerikaanse band Collective Soul
 Hollywood (Madonna), een nummer uit 2003
 Hollywood (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Hollywood (Universal Studios Florida), themagebied in attractiepark Universal Studios Florida
 Hollywood Tour, darkride in attractiepark Phantasialand

Holywood 
 Holywood, plaats in Noord-Ierland